Униженные и оскорблённые (фильм, 1958) Италия
 Униженные и оскорблённые (фильм, 1977) Мексика
 Униженные и оскорблённые (фильм, 1979), СССР
 Униженные и оскорблённые (фильм, 1991) СССР-Швейцария